Do Recente Milagre dos Pássaros é um livro de contos de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1979.

Do Recente Milagre Passaros
Do Recente Milagre Passaros
Do Recente Milagre Passaros